Іваницька:

 Іваницька Катерина Євгенівна (1860—1925) — українська художниця.
 Іваницька Лідія Іванівна (1949) — українська художниця, дизайнер, майстер декоративно-прикладного мистецтва, педагог, заслужений діяч мистецтв України.
 Іваницька Марта Єреміївна ( 1937) — українська художниця декоративно-ужиткового мистецтва і живописець.
 Іваницька Марфа Кирилівна (1865—1954) — заслужена вчителька УРСР, педагог.
 Іваницька Надія Степанівна (1938—1982) — український філолог, етнограф, фольклорист, поетеса.
 Іваницька Ніна Лаврентіївна (1940) — український мовознавець, доктор філологічних наук, професор.
 Іваницька Тамара Федорівна (1947) — український кінооператор.

Див. також 
 Синенька-Іваницька Іванна (1897—1988) — українська співачка, лірико-драматичне сопрано.
 Іваницький